123. længdegrad kan henvise til:

 123. vestlige længdekreds
 123. østlige længdekreds